Název Zákoutí má více míst:

 Zákoutí (Blatno), část obce Blatno v okrese Chomutov
 Zákoutí (Benecko), část obce Benecko v okrese Semily
 Zákoutí (Deštné v Orlických horách) – základní sídelní jednotka Deštného v Orlických horách, okres Rychnov nad Kněžnou, kraj Královéhradecký
 Zákoutí (významný krajinný prvek) – maloplošné chráněné území v Pardubicích

jiný význam
 malebné, tajemné, poetické místo např. v historickém městě nebo v historické stavební památce apod.